Die Saison 2011/12 war die 73. Spielzeit der höchsten norwegischen Eishockeyliga, der GET-ligaen.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der zehn Mannschaften insgesamt 45 Spiele. Die acht bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde. Die beiden Letztplatzierten mussten in der Relegation gegen die beiden Erstplatzierten der zweiten Liga antreten. Für einen Sieg nach der regulären Zeit erhielt jede Mannschaft drei, für einen Sieg nach Overtime bzw. Shootout zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime bzw. Shootout gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach der regulären Zeit null Punkte.

Hauptrunde 
 Tabelle

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, OTN = Niederlagen nach Overtime, SOS = Sieg nach Shootout, SON = Niederlage nach Shootout, N = Niederlagen

Play-offs

Relegation 
In der Relegation müssen die Frisk Tigers und Manglerud Star Ishockey gegen die beiden Erstplatzierten der 1. divisjon antreten.

Weblinks 
 Offizielle Homepage der Liga

2011
Eishockeysaison 2011/12